Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1961 года прошёл 11—12 февраля в Тёнсберге (Норвегия). В нём приняли участие 30 спортсменок из 10 стран. Вновь весь пьедестал заняли советские спортсменки. На заключительной дистанции приняли участие 16 лучших спортсменок по итогам трёх дистанций. Было установлено 3 рекорда чемпионатов — Ингой Ворониной-Артамоновой на дистанции 3000 метров и Валентиной Стениной на 1000 метров и в сумме многоборья.

Результаты 

nc — не отобралась на заключительную дистанцию

* с падением

Ссылки 
 Результаты

Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Февраль 1961 года
Тёнсберг
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Чемпионаты мира в Норвегии